Првенство Јужноафричке Републике у рагбију 2016. (службени назив: 2016 Currie Cup Premier Division) је било 78. издање Првенства Јужноафричке Републике у рагбију. Титулу су освојили Фри стејт читаси.

Табела

Плеј оф 

Полуфинале

Фри стејт читаси - Голден лајонси 55-17

Блу булси - Вестерн провинс 36-30

Финале

Фри стејт читаси - Блу булси 36-16

Највише поена

  Тијан Шуман 146, Блу булси

Највише есеја

  Френк Херне 7, Пумас

Референце 

Сезоне Првенства Јужноафричке Републике у рагбију
Рагби у 2016.